Fernando Alonso Díaz, pilot d'automobilisme asturià.
 Fernando Alonso Fernández, enginyer i aviador espanyol.
 Fernando Alonso Rayneri, professor de ballet i ballarí cubà.